Stati Uniti d'America
 Pikeville – città della Contea di Wayne, Carolina del Nord
 Pikeville – città della Contea di Pike, Kentucky
 Pikeville – capoluogo della Contea di Bledsoe, Tennessee